Niemcy:
 Goldhausen – dzielnica Korbachu
 Goldhausen – dzielnica gminy Ostrau w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Zobacz też:
 Ruppach-Goldhausen